Sokyrynzi	(ukrainisch , russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sokyrynzi (Sribne), Dorf in der ukrainischen Oblast Tschernihiw, Rajon Sribne
 Sokyrynzi (Tschortkiw), Dorf in der ukrainischen Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw
 Sokyrynzi (Tschemeriwzi), Dorf in der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi
 Sokyrynzi (Winnyzja), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja